

Codici 
 BDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandon State (Stati Uniti)
 bdy – codice ISO 639-3 della lingua bandjalang

Mineralogia 
 Bdy – abbreviazione di baddeleyite

Note